Накидка:

 Накидка — верхняя одежда без рукавов, род плаща.
 Накидка — надбавка, наценка.
 Накидка — дневное покрывало для подушек на постели.
 «Накидка» — комплект защиты вооружений.

Примечания